Проспект Ма́ршала Блю́хера — крупная магистраль в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга. Проходит от Полюстровского проспекта до проспекта Энергетиков (официально — до перекрестка с Зыбинской улицей и улицей Коммуны), являясь продолжением Кантемировской улицы.

История 
По трассе современного проспекта Маршала Блюхера ранее проходили две дороги:
 Крещенская улица, название известно с 1912 года. Изначально проходила от Кушелевской дороги в тупик в сторону Лабораторного проспекта, а в 1930-е годы была с ним соединена. 27 февраля 1941 года Крещенская улица (происхождение этого названия остается невыясненным) была переименована в улицу МОПРа, в честь Международной организации помощи борцам революции, функционировавшей в 1922-1947 годах.
 Анников проспект, по фамилии домовладельца Александра Александровича Анникова. Название известно с 1913 года, проходил от Пискарёвского проспекта до Соединительной железной дороги. В 1970-х годах Анников проспект был сокращён до проспекта Энергетиков. До 1970-х годов Анников проспект шел дальше, до Безымянного ручья, но позже этот участок был упразднен. 

29 декабря 1980 года обе эти магистрали вместе с новопроложенными участками были объединены в проспект Маршала Блюхера, увековечив память героя Гражданской войны Василия Константиновича Блюхера. Интересен тот факт, что бывший Анников проспект — это ныне боковой проезд на чётной стороне проспекта Маршала Блюхера, а основные проезжие части проспекта Маршала Блюхера на этом участке были проложены «с нуля».

В связи с существующими планами по продлению проспекта Маршала Блюхера до перспективного продолжения улицы Коммуны, 20 сентября 2013 года в его состав был включён участок Анисимовской дороги между Индустриальным проспектом и железной дорогой.

Строительство нового участка проспекта Маршала Блюхера — от Индустриального проспекта до планируемого перекрестка с Зыбинской улицей и улицей Коммуны — началось в 2012 году. Однако из-за банкротства подрядчика ООО «Дорожник-92» работы были прекращены.

В 2019 году начались работы по подготовке документации для строительства путепровода в створе проспекта Маршала Блюхера для будущего соединения всех его частей воедино.

Пересечения 
С запада на восток (по увеличению нумерации домов) проспект Маршала Блюхера пересекает следующие улицы:
 Полюстровский проспект
 Кушелевская дорога
 Лабораторный проспект / Лабораторная улица
 Кондратьевский проспект
 Ключевая улица
 Замшина улица
 Пискарёвский проспект
 улица Буренина (примыкает к дублёру)
 проспект Энергетиков / Екатерининский проспект
 Уманский переулок
 Анисимовская дорога
 Индустриальный проспект
 Зыбинская улица

Здания и объекты 

Проспект Маршала Блюхера условно делится на две части:

От Полюстровского до Лабораторного проспекта 
До недавнего времени представлял собой автомобильную магистраль практически без жилых зданий вокруг. Южнее проспекта расположились автомастерские и гаражи, севернее — территория бывшей воинской часть № 67678, на территории которой долгие годы располагалось ФГУП «755 Артиллерийский ремонтный завод» (бывшая Артиллерийская лаборатория, по которой названы Лабораторная улица и Лабораторный проспект). Примерно с начала 2010-х гг. почти всё, что имело отношение к военному делу, было снесено, и ныне эти территории активно застраиваются.

От Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков 
Проспект проходит по жилым кварталам, разделяя две исторические зоны: Полюстрово (южнее проспекта) и Пискарёвка (в северной части).

Вдоль северной части тянутся высоковольтные линии электропередачи ЛЭП между подстанциями «Восточная» и «Волхов-Северная», территория под которыми и вокруг которых образует от Лабораторного проспекта к востоку до Пискарёвского проспекта обширную зелёную зону. Она ограничивает с юга квартал новостроек, расположенный между проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным и Кондратьевским проспектами и Бестужевской улицей, с современными многоэтажными домами (пример застройки — жилой комплекс «Панорама»). Квартал появился в первом десятилетии XXI века, и новое строительство жилых зданий в квартале продолжается вдоль Лабораторного проспекта. По некоторым проектам, ЛЭП хотят перевести из воздушных в подземные (провести каблирование) и построить на освободившейся территории новые жилые зоны, но эти проекты испытывают трудности с реализацией, и в начале XXI века линия электропередачи реконструируется прежде всего в воздушном исполнении.

Зелёная территория защитной зоны ЛЭП между Замшиной улицей и Пискарёвским проспектом примыкает к территории зелёных насаждений общего пользования, разделённой Бестужевской улицей на Пионерский парк и парк Академика Сахарова, в котором на углу проспекта Маршала Блюхера и Пискарёвского проспекта установлен памятник жертвам радиационных катастроф.

Транспорт 
 Автобусы № 105, 131, 137, 181, 185, 222, 237, 249, 271.
 Троллейбусы № 18, 31.

Также в будущем планируется строительство станции метро «Проспект Маршала Блюхера», которая будет принадлежать новой Красносельско-Калининской линии, строительство которой неоднократно откладывалось.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Санкт-Петербург